lisica

Hrvatska:
Lisac (Dubrovačko primorje), naselje u općini Dubrovačko primorje
Lisac (Klana), naselje u općini Klana
Lisac (otok), otok

BiH:
Lisac (Novi Travnik, BiH), naselje u općini Novi Travnik
Lisac (planina)